Massacre River kan syfta på:

Dominica 

 Massacre River (vattendrag i Dominica), Saint Paul,

Dominikanska republiken 

 Rivière du Massacre, vattendrag,